Келлгрен () — английская фамилия.

Известные носители:
 Келлгрен, Джонас (1911—2002) — британский ревматолог.
 Келлгрен, Кэтрин (1969—2018) — американская актриса, известная по работе над аудиокнигами.

См. также 
 Чельгрен